Луи Андриссен (; 6 июня 1939, Утрехт — 1 июля 2021, Весп) — нидерландский композитор, историк и теоретик музыки. Андриссена называют самым известным в мире нидерландским композитором, самым влиятельным музыкальным деятелем XX века в стране.

Биография 
Родился в музыкальной семье, сын Хендрика Андриссена (1892—1981) — композитора, органиста и педагога, приверженца творчества Стравинского. Композиторами стали также его брат Юриан Андриссен и сестра. Учился в Гаагской Королевской консерватории (1957—1962) у своего отца и Кееса ван Барена, а также в Милане и Берлине у Лучано Берио (1962—1965). В 1959 году был удостоен первой премии на конкурсе композиторов «Гаудеамус».

Андриссен пробовал себя в различных авангардных течениях. Испытав влияние Стравинского, американских минималистов, джаза, пришёл к экспериментальной антиромантической манере, отвергающей традиционный симфонический оркестр. Сформировал несколько музыкальных ансамблей, предназначенных для исполнения авангардной музыки, в некоторых из них играл на фортепиано. Атональную музыку отвергал.

В общественной жизни заявил о себе как противник империализма, буржуазной морали, приверженец маоизма и анархизма. Участвовал в организации «Политико-демонстративного экспериментального концерта» в 1968 году в Амстердаме. В соавторстве с четырьмя соучениками написал оперу-моралите о Че Геваре «Реконструкция». Творчество периода 1970—1990-х годов отражает размышления над отвлечёнными философскими, естественнонаучными, инженерными идеями («Государство», «Время», «Скорость», оратория «Материя»). С конца 1990-х годов в музыке проявляется лирическая романтика.

Работал в кино (см.:). Сотрудничал с Питером Гринуэем (оперы «Роза: Смерть композитора», 1994, и «Письма Вермееру», 1999, написаны Андриссеном на его либретто), крупными нидерландскими поэтами и прозаиками — Хьюго Клаусом, Харри Мюлишем, Люсебертом, Сибреном Полетом и др. Неоднократно приезжал в Россию с концертами камерной и симфонической музыки (Москва, С-Петербург).

С 1973 года преподает в Гаагской консерватории (с 1978 — профессор). Автор ряда музыковедческих работ и труда (в соавторстве с Шёнбергером) «Часы Аполлона. О Стравинском» (, 1983, Амстердам).

Произведения

Оперы и родственные жанры 
 Reconstructie («Реконструкция», 1969) (с Р. де Леу, М. Менгелбергом, П. Схатом и Я. ван Фляйменом, либретто Х. Клаус и Х. Мюлиш) — опера-моралите для солистов, трёх смешанных хоров, оркестра и электронных инструментов
 Mattheus passie («Страсти по Матфею», 1976) (текст Л. Феррона) — музыкальный театр в 2-х частях
 Orpheus («Орфей», 1977) (текст Л. де Бура) — музыкальный театр в 3-х частях
 George Sand («Жорж Санд», 1980) (текст М. Мейер) — музыкальный театр в 3-х частях
 Doctor Nero («Доктор Нерон», 1984) (текст Л. де Бура) — музыкальный театр в 2-х частях
 De Materie («Материя», 1984-88) (либретто композитора и Р. Уилсона на тексты разных авторов) — музыкальный театр (сценическая оратория) в 4-х частях для сопрано, тенора, ансамбля и оркестра
 M is Muziek, Monoloog en Moord (1993) (текст Л. де Бура) — музыкальный театр
 Rosa: The Death of a Composer («Роза: Смерть композитора», 1993-94) (либретто П. Гринауэя) — опера («лошадиная драма») в 2-х актах
 Writing to Vermeer («Письма Вермееру», 1997-99) (либретто П. Гринауэя) — опера в 6-ти сценах
 La Commedia («Комедия», 2004-08) (либретто композитора по Данте) — киноопера в пяти частях

Произведения для оркестра и больших ансамблей 
 Ittrospezione II (1963)
 Anachronie I (1966-67) (памяти Айвза)
 Contra tempus (1968)
 Anachronie II (1969) (памяти Сати)
 De negen symfonieën van Beethoven («Девять симфоний Бетховена», 1970) для колокольчика мороженщика и оркестра
 Spektakel (1970)
 Symfonieën der Nederlanden («Симфонии Нидерландов», 1974)
 Hymne to the Memory of Darius Milhaud («Гимн памяти Дариуса Мийо», 1978)
 Nederland, let op uw schoonheyt («Нидерланды, берегите свою красоту», 1975)
 De Snelheid («Скорость», 1982-83 ред. 1984)
 Fanfare om te beginnen («Фанфара, для начала», 2001)
 RUTTMANN Opus II, III, IV (2003)
 De Opening («Открытие», 2005)
 Vermeer Pictures («Картины Вермеера», 2005)

Некоторые вокальные и инструментальные произведения 
 Nocturnen (1959) (на стихи композитора) для двух сопрано и оркестра
 The Garden of Ryoan-gi (1967) для трёх электроорганов
 Choralvorspiele (1969) для шарманки
 Il Principe («Государь», 1974) (на слова Н. Маккиавелли) для двух хоров и инструментального ансамбля
 De Staat («Государство», 1972-74)
 Workers Union («Рабочий союз», 1975) для любых громких инструментов
 Symphonie voor losse snaren («Симфония открытых струн», 1978) для скрипичного ансамбля
 Un beau baiser («Прекрасный поцелуй», 1980) для смешанного хора
 De Tijd («Время», 1979-81) (на слова Блаженного Августина) для женского хора, ансамбля ударных инструментов и оркестра
 Dubbelspoor («Двойной след», 1986 ред. 1994) балет для фортепиано, клавесина, челесты и колокольчика
 De Toren («Башня» 1988, ред. 2000) для карильона
 Facing Death («Перед лицом смерти», 1990) для струнного квартета
 M is for Man, Music, Mozart (1991) (на тексты композитора, Я. ван дер Линдена и П. Гринауэя) для джазовой певицы и ансамбля
 Lacrimosa (1991) для двух фаготов
 Nadir en Zenit («Надир и Зенит» 1992) импровизация на стихи С. Поле для голоса, фортепиано и синтезатора
 Song Lines (1992) для 3 — 6 саксофонов
 Base (1994) фортепиано, левая рука
 Trilogie van de Laatste Dag («Трилогия судного дня», 1996-97): The Last Day («Последний день»), TAO («Дао»), Dancing on the Bones («Пляска на костях») на тексты разных авторов, для вокалистов, оркестра и инструментального ансамбля
 Tuin van Zink («Цинковый сад», 1998) для альта и электроинструментов
 Woodpecker («Дятел», 1999) для ударных
 Boodschappenlijstje van een gifmengster («Список покупок отравителя», 2000) (текст композитора) для голоса
 La Passione («Страсть», 2000-02) (текст Д. Кампаны) для джазовой певицы и ансамбля
 Very Sharp Trumpet Sonata («Очень пронзительная соната для трубы», 2002)
 Strijkkwartet No. 2, 'Tuin van Eros' (Струнный квартет № 2 «Сад Эроса», 2002)
 Racconto dall’inferno («Рассказ из ада», 2004) (на текст Данте) для джазовой певицы и небольшого оркестра
 ..miserere… (2006-07) для струнного квартета
 Haags Hakkûh (The Hague Hacking, взлом Гааги) (2008) для двух фортепиано и большого ансамбля
 La Girò (2011) для скрипки и ансамбля

Андриссен о музыке 
 Часы Аполлона. О Стравинском. СПб: Институт ПРО АРТЕ; Академический Проект, 2003 (в соавторстве с Элмером Шенбергером).
 Украденное время. СПб: Культ-Информ-Пресс, 2005.

О нём 
 The Music of Louis Andriessen/ Maja Trochimczyk, ed. New York: Routledge, 2002.
 Everett Y.U. The Music of Louis Andriessen. Cambridge: Cambridge UP, 2007.
 Петров В.О. Драматургический концепт «Трилогии Судного Дня» Луи Андриссена // Израиль XXI: музыкальный журнал. – 2016. – № 2 (56) / Электронный ресурс: https://web.archive.org/web/20160805113925/http://21israel-music.com/Andriessen.htm 
 Петров В.О. «Трилогия Судного дня» Луи Андриссена: содержательный аспект // Проблемы художественного творчества: Сб. статей по материалам Всерос-сийских научных чтений, посвященных Б.Л. Яворскому 27-28 ноября 2014 года / Отв. ред. Л.Г. Сухова. – Саратов: Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2015. С. 95-104.

Примечания

Ссылки 
 (англ.)
 (англ., нем.)
 (англ.)
 (фр.)
 (англ., интервью)

Композиторы XX века
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 6 июня
Родившиеся в 1939 году
Родившиеся в Утрехте
Композиторы Нидерландов
Оперные композиторы Нидерландов
Композиторы-минималисты
Лауреаты конкурса композиторов «Гаудеамус»